Боуден — многозначное понятие:

 Боуден — гибкий трос, используемый для передачи механической силы или энергии.

Носители фамилии 
  (род. 1982) — британский легкоатлет, чемпион Великобритании в беге на 3000 м с препятствиями (2008).
 Боуден, Айвор — австралийский дипломат, посол Австралии в Иране (1974—1978) и Пакистане (1984—1987), сын Вивиана Боудена.
  (род. 1968) — игрок в американский футбол, победитель Аренабоула в составе клуба «Тампа Бэй Сторм» (1991, 1993, 2003).
 Боуден, Берт (Альберт) — австралийский спортивный стрелок, чемпион Игр Содружества по стрельбе из крупнокалиберной винтовки в парах (1994).
  (1910—1989) — британский педагог и политик, член Палаты лордов (1964—1989).
  (1916—1981) — австралийский военно-морской офицер, директор Женской королевской австралийской военно-морской службы (1950—1954).
  (1887—1964) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Сент-Килда» (1913).
  (род. 1983) — канадский хоккеист и баскетболист, чемпион Паралимпийских игр по баскетболу на колясках (2004) и следж-хоккею (2006).
  (1884—1942) — австралийский дипломат, официальный посланник Австралии в Сингапуре (1941—1942), отец Айвора Боудена.
  (1880—1960) — британский предприниматель и спортивный функционер, председатель Британской олимпийской ассоциации (1932).
  (1907—1965) — американский художник-абстракционист, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  (1905—1994) — британский политик, лорд-председатель Совета (1964—1966), министр по делам Содружества (1966—1967).
  (род. 1960) — британский дипломат, посол Великобритании в Бахрейне (2006—2011), Омане (2011—2014) и Чили (с 2018).
  (1935—2020) — британский политик, член Палаты общин (1983—1992).
  (ум. ок. 2003) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Хаддерсфилд» (1953).
  (род. 1970) — игрок в американский футбол, финалист Супербоула в составе клуба «Теннесси Тайтенс» (2000).
  (1858—1936) — британский шпажист, участник летних Олимпийских игр (1900).
  (1884—1958) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Дербишира.
  (1935—2010) — англиканский священник и переводчик, лауреат Премии Шлегеля-Тика Общества авторов (1975, 1985).
 Боуден, Джон (род. 1956) — новозеландский легкоатлет, чемпион Новой зеландии в беге на 5000 м (1983), рекордсмен Содружества наций в эстафете 4×1 миля (с 1983).
  (род. 1963) — британский футболист, финалист Кубка Уэльса в составе клуба «Рексем» (1991).
  (1852—1908) — американский политик, член Палаты представителей (1887—1891).
  (1888—1962) — австралийский политик, член Палаты представителей (1943—1961).
  (род. 1992) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Халл» (2016, 2017).
  (род. 1978) — игрок в австралийский футбол, игрок клуба Австралийской футбольной лиги «Ричмонд», сын Майкла Боудена.
  (род. 1977) — новозеландский телеведущий.
  (род. 1936) — американский бегун, серебряный медалист Чемпионата США в беге на 1 милю (1957).
  (1906—1996) — австралийский рулевой в академической гребле, серебряный медалист Игр Британской империи в восьмёрках (1938).
  (1937—2004) — австралийский англиканский священник, епископ Бендиго (1995—2002).
  (род. 1986) — новозеландский регбист, чемпион Англии в составе клуба «Лестер» (2013).
  (род. 1982) — новозеландский крикетчик.
  (1961—2015) — британский активист в области конфиденциальности данных, лауреат премии EFF Pioneer Award (2015).
 Боуден, Катрина (род. 1988) — американская актриса.
  (род. 1978) — британский игрок в хоккей на траве, серебряная медалистка Игр Содружества в составе сборной Англии (1998).
  (1815—1864) — американский политик, член Сената (1863—1864).
  — британский игрок в боулз, участник Игр Содружества в составе сборной Англии (1982, 1986).
  (род. 1997) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Майами Долфинс».
  (род. 1967) — канадская триатлонистка, чемпионка мира по длинному дуатлону (1998) и по триатлону Ironman (1999, 2003).
  (1947—2020) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1969), отец Джоэла и Патрика Боуденов.
  (род. 1986) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Бостон Ред Сокс» и «Чикаго Кабс».
  (ур. Грабб; род. 1979) — новозеландская нетболистка, серебряная медалистка Чемпионата мира (2007) и победитель Мировой серии (2010).
 Боуден, Марк (род. 1951) — американский журналист.
  (род. 1979) — британский композитор, лауреат премии в области композиции Королевского филармонического общества (2006) и Композиторской премии Айвора Новелло за произведение для сольного исполнения или дуэта (2016).
  (род. 1947) — американский джазовый музыкант.
  (1865—1892) — британский и южноафриканский крикетчик, обладатель первого Кубка Карри в составе клуба «Трансвааль» (1890).
  (1838—1921) — британский военной-морской офицер, главнокомандующий Австралийской станции (1892—1894) и стоянки Нор (1899—1900).
 Боуден, Нейтан (род. 1993) — австралийский гребец, участник Чемпионата мира (2017).
 Боуден, Норрис (1926—1991) — канадский фигурист, выступавший в парном катании с Фрэнсис Дефо.
  (1925—2003) — британская певица, победитель Международного конкурса исполнителей в Женеве (1954), председатель Общества музыкантов (1988—1989).
  (род. 1981) — игрок в австралийский футбол, игрок Австралийской футбольной лиги в составе клубов «Вестерн Буллдогз» и «Ричмонд», сын Майкла Боудена.
  (1925—2014) — американская баскетболист, чемпионка мира (1953).
 Боуден, Пэт — австралийский мотокаскадёр, чемпион Nitro World Games по лучшему трюку в мотофристайле (2018, 2019).
 Боуден, Риан — британская регбистка, участника Кубка мира в составе сборной Уэльса (2010).
  (род. 1949) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова (1975, 1979) и чемпион Лиги регби Англии (1980) в составе клуба «Уиднес».
  (1909—1998) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Арсенал» (1936).
 Боуден, Скотт — новозеландский бегун, чемпион Новой Зеландии в беге на 200 м (1990).
  (род. 1995) — австралийский велогонщик, участник летних Олимпийских игр (2016).
  (род. 1955) — австралийский игрок в регбилиг, финалист Кубка Лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Ньютаун» (1982).
  (1841—1893) — американский юрист, генеральный прокурор штата Виргиния (1863—1869).
  (род. 1932) — американский военный лётчик, начальник штаба Логистического командования ВВС США (1984—1989).
  (1910—2001) — американский гандболист, участник летних Олимпийских игр (1936).
  (1891—1964) — британский военачальник и конник, участник летних Олимпийских игр (1924).
 Боуден, Филиппа (род. 1995) — британская бегунья, серебряная медалистка Ночного забега на 10 000 м (2018).
 Боуден, Фредерик Чарлз (1908—1972) — английский вирусолог и фитопатолог.
  (1908—1977) — американский теннисист, финалист Чемпионата США в помещениях (1937—1939).
  (1903—1968) — австралийский физик, член Лондонского королевского общества (с 1948), обладатель Медали Румфорда (1956).
  (1903—1972) — американский политик, мэр Анкориджа (1946—1948).
  (1873—1927) — британский инженер-механик и политик, член Палаты общин (1914—1918).
 Боуден, Хелен — австралийский телепродюсер, лауреат премии AACTA за телефильм или минисериал (2011, 2014, 2019) и комедийный сериал (2020).
  (ур. Мурвуд; род. 1984) — новозеландская футболистка, чемпионка Конфедерации футбола Океании (2007, 2010, 2014).
 Боуден, Хэмиш — гонконгский регбист, игрок сборной Гонконга по регби-7.
  (1886—1972) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1943—1954), министр по делам таможни (1949—1954).
  (1945—2014) — американский публицист, лауреат премии Infinity Международного центра фотографии за печатное издание (1999).
  — ирландский преступник, соучастник убийства Вероники Герин, первый участник ирландской программы защиты свидетелей.
  (род. 1947) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Мельбурн».
  (род. 1930) — британский политик, член Палаты общин (1970—1997).
 Боуден, Эндрю — австралийский спасатель на водах, бронзовый медалист Всемирных игр на дистанции 100 м (2009).
  (1871—1931) — австралийский политик, член Палаты представителей (1906—1910, 1919—1929), министр обороны (1923—1925).

  (1920—2014) — британский военный деятель, первый командир Ольстерского полка (1970—1971).

См. также